El término Capricornio puede referirse:

a Capricornus, una constelación;
al trópico de Capricornio, el trópico del hemisferio sur;
en astrología, a Capricornio, un signo del Zodíaco;
al álbum Capricornio, el tercero de María Isabel López Rodríguez;
al cohete español de combustible sólido Capricornio;
a la película Capricornio Uno (1978), dirigida por Peter Hyams, o
a uno de los 12 caballeros dorados Shura de Capricornio, del anime Saint Seiya.